Buslijn 125 (Amstelveen-Utrecht)
 Buslijn 125 (Amsterdam-Landsmeer)
 Buslijn 125 (Nijmegen)